601 steht für:

 die Zahl 601
 die Jahre 601 v. Chr. und 601 n. Chr.
 Trabant 601, deutsches Automobilmodell
 Peugeot 601, französisches Automobilmodell
 Zündapp KS 601, deutsches Motorradmodell
 Europastraße 601, europäische Straße
 Route nationale 601, französische Straße
 Autobahn 601, französische Autobahn
 Minivac 601, US-amerikanisches Computermodell
 MÁV-Baureihe 601, ungarische Lokomotiv-Baureihe
 FS ALe 601, italienische Triebwagen-Baureihe
 Aérospatiale SN 601, französischer Flugzeugtyp
 Daimler-Benz DB 601, deutsches Motorentyp
 ITU-R BT 601, Standard
 NGC 601, Galaxie
 IC 601, Galaxie
 (601) Nerthus, Asteroid
 U 601, deutsches Unterseeboot
 TW 601, deutscher Prototyp-Stadtbahnwagen